Ein Gravity Bike bzw. Schwerkraftrad ist ein spezielles Mountainbike, das für verschiedene Gravity-Mountainbikekategorien eingesetzt wird. Dazu gehören Downhill, Freeride, Slopestyle, 4cross, Dirt Jump und Street.

Der Name Gravity Bike setzt sich zusammen aus Bike, dem englischen Kurzwort für Fahrrad, und Gravitation. 

Gravity Mountainbike ist keine spezifische Mountainbike-Gattung, sondern bezeichnet Fahrräder, die zumeist darauf ausgelegt sind, speziell dafür angelegte Mountainbiketrails mit hohen Geschwindigkeiten und vielen verschiedenen Variationen von Sprüngen, daher Gravity, hinabzufahren.

Der Kategorie der Gravity Bikes gehören also alle Fahrräder an, welche auf gerade diesen Einsatzbereich ausgelegt sind; meistens allerdings handelt es sich um Downhill-, Freeride- oder Superenduro-Fahrräder.
Allerdings kann so gut wie jedes abfahrtslastige Mountainbike zum Gravity Bike umfunktioniert werden

Mountainbike
Fahrradtyp